Улица Че́рникова — название улиц в различных городах России.

 Улица Черникова — улица в Белгороде.
 Улица Черникова — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).